Okręty US Navy o nazwie USS  "Tuna", pochodzącej od tuńczyków:

Pierwszy "Tuna" (SS-27), który służył przed I wojną światową, został przemianowany na "G-2" zanim został zwodowany.
Drugi "Tuna" (SP-664) był cywilnym jachtem motorowym nabytym w czasie I wojny światowej.
Trzeci "Tuna" (SS-203) był okrętem podwodnym typu Tambor, który służył w czasie II wojny światowej.
Tuna